Salomon kan syfta på:

 Salomon Group – ett företag som tillverkar sportutrustningar.
 Salomon (namn) – ett mansnamn och personer med namnet
 Salomonsjön – en del av Stilla havet
 Salomonöarna – en suverän stat i Oceanien

Se även 
 Salomo (olika betydelser)
 Solomon (olika betydelser)

ru:Соломон (значения)
th:โซโลมอน (แก้ความกำกวม)
uk:Соломон (значення)